Markus Schwaninger ist der Name folgender Personen:

 Markus Schwaninger (Ökonom) (* 1947), österreichischer Ökonom
 Markus Schwaninger (Mediziner) (* 1961), deutscher Pharmakologe